Niebuhr kan syfta på följande personer:
 Carsten Niebuhr (1733-1815)
 Barthold Georg Niebuhr (1776-1831) 
 Marcus von Niebuhr (1817-1860) 
 Reinhold Niebuhr (1892-1971)